Commatarcha är ett släkte av fjärilar. Commatarcha ingår i familjen Carposinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Commatarcha